Vuga je priimek več znanih Slovencev:

 Boštjan Vuga (*1966), arhitekt
 Ciril Metod Vuga (1875—1922), rimskokatoliški duhovnik in organizator
 Davorin Vuga (*1946), arheolog, publicist 
 Fran Andrej Vuga (1879—?), sodnik
Janja Vuga Beršnak, obramboslovka, vojaška sociologinja, prof. FDV
 Jožef (Josip) Vuga (1887—1952), učitelj, publicist, jezikoslovec-bohemist
 Jure Vuga (*1983), pesnik, esejist, umetnostni zgodovinar
Jurij Vuga, zdravstveni strokovnjak
 Justina Kralj-Vuga (1902—1979), pevka in igralka
 Lucijan Vuga (1939—2006), strojnik, kibernetik, pesnik, pisatelj in venetolog
 Martina Vuga, umetnostna konservatorka, restavratorka
 Mihajlo Vuga (1851/2—1886), publicist
Miroslav Vuga (1920—2013), zdravnik
 Nataša Vuga, grafična oblikovalka, doc. Fakulete za dizajn
 Olga Vuga, igralka hazene
Radojka Vuga, zdravnica pediatrinja
Robert Vuga, menedžer, predsednik uprave ETA Cerkno
Rok Vuga (*1997), atlet tekač
 Saša Vuga (1930—2016), pisatelj, dramaturg, scenarist, urednik, akademik 
Silva Vuga, zdravstvena strokovnjakinja 
 Svetozar Vuga - Žarko (1914—?), pravnik 
 Tomaž Vuga (*1939), arhitekt, urbanist 
 Vanja Vuga (*1942), zdravnik športne medicine 
Vidojka Vuga (r. Majcen) (1923—2022), zdravnica pediatrinja

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki